Hourglass (kantoorgebouw), kantoorgebouw in Amsterdam
 Hourglass (Squeeze), nummer van de Britse band Squeeze uit 1987